Keizer Karel V (1500-1555), keizer van het Heilige Roomse Rijk, koning van Spanje (als Karel I)
 Karel II van Oostenrijk (1540-1590), aartshertog van Binnen-Oostenrijk
 Karel II van Spanje (1661-1700), koning van Spanje
 Keizer Karel VI (1685-1740), keizer van het Heilige Roomse Rijk
 Karel van Lotharingen (1712-1780), landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
 Karel van Oostenrijk-Teschen (1771-1841), landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
 Karel Salvator van Oostenrijk (1839-1892)
 Karel I van Oostenrijk (1887-1922), keizer van Oostenrijk

Zie ook Karel van Oostenrijk, doorverwijspagina.

Karel